N65 peut désigner :
 HMS Salmon (N65), un sous-marin de la Royal Navy ;
 HMS Usk (N65), un sous-marin de la Royal Navy ;
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres